Мариа́нна Серге́евна Боголю́бская (13 марта 1919, Иваново — 27 августа 2013, Москва) — советская балерина, солистка Большого театра 40—50 годов XX века, балетный педагог, заслуженная артистка РСФСР (1951).

Биография 
В 1937 г. окончила Московское хореографическое училище (педагог Е. П. Гердт).

В 1937—1959 гг. — в Большом театре. Дебютировала в сольной партии Амура в «Дон-Кихоте», будучи студенткой. Умела сочетать диаметрально противоположные образы: например, в балете «Бахчисарайский фонтан» представить и нежную, поэтически мечтательную Марию, и пылкую, мстительную Зарему.

С 1966 г. — научный сотрудник НИИ художественного воспитания детей Академии педагогических наук СССР.

Заслуженная артистка РСФСР (27.05.1951).

Была замужем за Михаилом Марковичем Габовичем.

Прах захоронен на кладбище в  (Одинцовский район Московской области).

Театральные работы 
 «Дон Кихот» Л. Минкуса, хореография А. Горского, новая сценическая редакция и режиссура М. Габовича — Амур (), Повелительница дриад (), Китри ()
 «Спящая красавица» П. И. Чайковского, хореография А. Мессерера, А. Чекрыгина, М. Габовича — Фея Кандид (),  Принцесса Флорина (), Фея Сирени ()
 «Лебединое озеро» П. И. Чайковского, хореография А. Горского, А. Мессерера  — три лебедя (), Одетта—Одиллия ()
 «Бахчисарайский фонтан»  Б. Асафьева, хореография Р. Захарова  — Мария (), Зарема ()
 «Кавказский пленник» Б. Асафьева, хореография Р. Захарова — Черкешенка (, первая исполнительница)
 «Шопениана» Ф. Шопена, редакция И. Смольцова — Солистка (, первая исполнительница)
 «Конёк-Горбунок» Ц. Пуни, хореография А. Горского — Царь-девица ()
 «Раймонда» А. К. Глазунова, хореография М. Петипа, А. Горского, Л. Лавровского  — Клеманс (,  первая исполнительница)
 «Золушка» С. Прокофьева, хореография Р. Захарова — Фея Лето ()
 «Медный всадник» Р. Глиэра, хореография Р. Захарова — Царица бала ()
 «Сказ о каменном цветке» С. Прокофьева, хореография Л. Лавровского — Алмаз  (, первая исполнительница)
 «Лауренсия» А. Крейна, хореография В. Чабукиани — Хасинта ()
 Опера «Хованщина» М. П. Мусоргского, хореография С. Кореня — Персидка ()
 «Тропою грома» К. Караева, хореография К. Сергеева  — Служанка (, первая исполнительница)
 Народно-характерные танцы в операх

Награды 
 Медаль «За трудовое отличие» (25 мая 1976 года) — за заслуги в развитии советского музыкального и хореографического искусства и в связи с 200-летием Государственного академического Большого театра СССР.
 Заслуженная артистка РСФСР (27 мая 1951 года).

Источники 
 Легенды Большого
 Солистка балета ГАБТа Боголюбская скончалась на 95-м году жизни
 [pomnipro.ru/memorypage78967/photo Фотографии Марианны Боголюбской] на сайте «ПомниПро»

Примечания 

Выпускники Московского хореографического училища
Ученицы Елизаветы Гердт